Valdo (ur. 1964) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika
 Valdo (ur. 1981) – kabowerdeński piłkarz występujący na pozycji pomocnika